Okręty US Navy o nazwie USS  "Tinosa", pochodzącej od trującej, tropikalnej ryby tinosa:
Pierwszy "Tinosa" (SS-283) był okrętem podwodnym typu Gato. Służył w latach 1943 - 1958. Odbył dwanaście wojennych patroli w czasie II wojny światowej.
Drugi "Tinosa" (SSN-606) był okrętem podwodnym typu Permit, który służył w latach 1964 - 1992.

Tinosa